O Campeonato Português de Hóquei em Patins Feminino é disputado em Portugal desde 1991-92. A época de 2010/11 foi a 20ª edição do maior escalão de Hóquei em Patins Feminino. o GDR "Os Lobinhos" sagrou-se campeã.

Fase Final

Calendário

Zona Norte 1ª Fase

Calendário

Zona Sul 1ª Fase

Calendário

Referências  

http://hoqueipatins.pt/2015-16/act_nacional/1div.htm

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2010-11/index_2010_2011.html

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2010-11/act_nacional/fem_final_10-11.htm

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2010-11/act_nacional/fem_norte_10-11.htm

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2010-11/act_nacional/fem_sul_10-11.htm